Biografies: Jaume Nualart i Serrats (Barcelona, 1946), advocat i polític català
 Masies: Els Serrats (Abella de la Conca), masia del terme municipal d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Serres:
 Els Serrats (Sant Julià de Cerdanyola), serra del terme municipal de Sant Julià de Cerdanyola (Berguedà)
 Els Serrats (Sossís), serra del poble de Sossís, pertanyent al municipi de Conca de Dalt, (Pallars Jussà)
 Els Serrats (la Torre de Cabdella), serra al municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 Serrats (Aramunt), serrat i partida rural del terme municipal de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Serrats de Goberra, serrat del municipi d'Isona i Conca Dellà
 Serrats de la Font de Bufal, conjunt de serrats del terme d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Los Serrats (Llania), serra de l'interior del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)